Bank of America Plaza – wieżowiec w Atlancie
 Bank of America Plaza – wieżowiec w Charlotte
 Bank of America Plaza – wieżowiec w Dallas
 Bank of America Plaza – wieżowiec w Los Angeles
 Bank of America Plaza – wieżowiec w San Antonio
 Bank of America Plaza – wieżowiec w Saint Louis